Amargos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Mantisalca salmantica; o
 el nombre común de la planta Verbascum sinuatum.